Bahnhof Würzburg steht für:
 Bahnhof Würzburg (1854–1864), siehe Würzburg Hauptbahnhof #Der erste Bahnhof von 1852: Der Ludwigsbahnhof
 Bahnhof Würzburg (seit 1864), heute Würzburg Hauptbahnhof

Siehe auch:
 Bahnhöfe in Würzburg